Onòmast (en grec antic Ὀνόμαστος) va ser un atleta de l'antiga Grècia nascut a Esmirna que va guanyar en la competició de pugilat a la 23a Olimpíada, l'any 688 aC, quan es va introduir aquest esport als Jocs Olímpics.

Segons Filòstrat d'Atenes, Pausànies i Eusebi de Cesarea, a més de guanyar els Jocs, va escriure els reglaments d'aquesta competició. Pausànies afegeix que en aquella època Esmirna ja formava part de Jònia. Onòmast en grec (Ὀνόμαστος) significa "famós", i literalment "que té nom" (Ὀνόμα).

Referències 

Boxejadors de l'antiga Grècia
Esportistes d'Esmirna
Antics esmirneus
Boxejadors asiàtics
Boxejadors europeus